Calcutta steht für:

 Calcutta (Sänger) (* 1989), italienischer Indie-Sänger
 die ehemalige englische Bezeichnung der indischen Stadt Kalkutta
 Calcutta (Belize), Ort im Corozal District von Belize
 den Titel eines hauptsächlich im englischsprachigen Raum veröffentlichten Musikstückes, siehe Tivoli-Melodie